Miejscowości w Polsce
 Rajec Poduchowny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlnia-Letnisko
 Rajec Poduchowny – przystanek kolejowy w ww. wsi
 Rajec Szlachecki
 Rajec Poduchowny – część miasta i osiedle w Radomiu.
 Rajec Szlachecki – część miasta i osiedle w Radomiu.

 Inne
 Rajec – miasto na Słowacji w kraju żylińskim (powiat Żylina)
 Rajec – wieś w Słowenii, w gminie Brežice
 Rajec – stacja kolejowa w Rajcu, w kraju żylińskim, na Słowacji